Адмирал Нахимов:

 Нахимов, Павел Степанович (1802—1855) — русский адмирал, герой обороны Севастополя.

Корабли

Крейсера 
 «Адмирал Нахимов» — броненосный крейсер российского императорского флота, погибший в Цусимском сражении.
 «Адмирал Нахимов» — первоначальное название лёгкого крейсера «Червона Украина».
 «Адмирал Нахимов» — лёгкий крейсер советского ВМФ проекта 68-бис.
 «Адмирал Нахимов» — атомный ракетный крейсер советского и российского ВМФ.

Другие корабли и суда 
 «Адмирал Нахимов» — пассажирский круизный пароход, потерпевший крушение в Новороссийской бухте 31 августа 1986 года.
 «Адмирал Нахимов» — большой противолодочный корабль проекта 1134А.

Художественные произведения 
 «Адмирал Нахимов» — художественный историко-биографический фильм о П. С. Нахимове (СССР, 1946).